Jardel (futebolista) -  futebolista conhecido apenas por "Jardel"
Jardel Nivaldo Vieira - futebolista conhecido apenas por "Jardel"
Jardel Pereira de Souza - futebolista conhecido apenas por "Jardel"